Zeta Lyrae pode se referir a:
Zeta1 Lyrae
Zeta2 Lyrae